Kurpie – ludność oraz region kulturowy obszaru puszcz mazowieckich
 Kurpie Białe – ludność i region w Puszczy Białej
 Kurpie Zielone – ludność i region w Puszczy Zielonej

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Kurpie – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Kurpie – część wsi Kuźnica Błońska w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Klonowa
 Kurpie – kolonia wsi Drozdowo w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica

Inne 
 Kurpie – dwumiesięcznik wydawany przez Związek Kurpiów

Zobacz też 
 Kurpie Dworskie
 Kurpie Szlacheckie
 Dubnica Kurpiowska